Dome kan syfta på följande platser:

Australien 

 Dome Mountain (berg i Australien, New South Wales, Kyogle),

Myanmar 

 Letsôk-aw Kyun, ö, Taninthayiregionen,

Ghana 

 Dome (ort), Storaccra,

USA 

 Dome (berg i USA), Alaska, Bethel Census Area,

Se även 
 The Dome

Robotskapade Australienförgreningar
Robotskapade Myanmarförgreningar
Robotskapade Ghanaförgreningar
Robotskapade USAförgreningar